Шибенско-Книнска, Шибеникско-Книнская жупания () — жупания на юге Хорватии, расположенная между центральной частью хорватского Адриатического побережья и Динарским нагорьем.

География 
Территория жупании — 2984 км². На востоке и юго-востоке она граничит со жупанией Сплитско-Далматинска, на северо-западе и западе — с жупанией Задарска. На востоке имеет границу с Мусульманско-хорватской федерацией Боснии и Герцеговины, а на западе омывается Адриатическим морем. Рельеф сильно гористый. Жупания включает в себя также 242 острова Шибеникского и Корнатского архипелагов, лишь немногие из которых населены, крупнейшие острова — Муртер, Корнат и Жирье. На территории жупании располагаются два национальных парка — Корнаты и Крка. Территория последнего вытянута вдоль одноимённой реки, протекающей почти через всю территорию жупании — от склонов Динар до устья в Шибенике.

Население 
В соответствии с данными переписи 2001 года, на территории жупании проживало 112 891 человек. Национальный состав населения жупании: 88,44 % хорваты, 9,06 % сербы и 2,5 % остальные. До распада Югославии, в 1991 году хорваты составляли 61,7 %, а сербы 34,2 %.

Административное деление 

В административном отношении Шибенско-Книнска делится на 19 муниципальных образования (5 городов и 14 общин):
 Город Шибеник (центр жупании), население 37 060 человек
 Город Книн, население 11 128 человек
 Город Водице, население 6116 человек
 Город Дрниш, население 3332 человека
 Город Скрадин, население 619 человек
 Община Бискупийя
 Община Билице
 Община Цивляне
 Община Ервеник
 Община Кийево
 Община Кистанье
 Община Муртер-Корнаты — Муртер, столица общины
 Община Пировац
 Община Примоштен
 Община Промина — Оклай, столица общины
 Община Рогозница
 Община Ружич — Градац, столица общины
 Община Тисно
 Община Трибунь — основана в 2006 году, отделена от Водице
 Община Унешич

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт жупании